«Someday» puede referirse a:

Cine 
 «Someday» (1935), película de Michael Powell.
 «Someday» (2011), película japonesa.

Música 
 «Someday» (1987), canción de Glass Tiger.
 «Someday» (1991), canción de Mariah Carey.
 «Someday» (1999), canción de Sugar Ray
 «Someday» (2001), canción de The Strokes
 «Someday» (2003), canción de Nickelback.
 «Someday (I Will Understand)» (2005), canción de Britney Spears.
 «Someday» (2008), canción de Miley Cyrus.
 «Someday» (2010), canción de The Black Eyed Peas.